Андрей Сонцов-Засекин:
 Сонцов-Засекин, Андрей Иванович (? — после 1647) — русский стряпчий, стольник, воевода.
 Сонцов-Засекин, Андрей Михайлович (ум. 1670) — русский стольник, воевода и судья Судного московского приказа.